Татабанья — місто в Угорщині.
 Татабанья (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни